Наиль Мазитович Махмутов (3 декабря 1963 года, село Стерлибашево, Стерлибашевский район, БАССР) — краевед, издатель серии книг об уроженцах Башкортостана; член комиссии по экономической работе Рескома Росхимпрофсоюза; кандидат экономических наук.

Биография 
Родился 3 декабря 1963 года в селе Стерлибашево Стерлибашевского района Башкирской АССР.

В 1989 году окончил юридический факультет Башкирского государственного университета, в 2000 году закончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт. В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Обоснование инвестиционной программы создания, производства и эксплуатации новой транспортной техники: на примере воздушного транспорта». В 2013 году получил квалификацию инженера-механика в УГНТУ. Наиль Мазитович работает на одном из нефтеперерабатывающих заводов города Уфы. Увлекается составлением сборников и изданием книг. По крупицам собирает, затем выносит на суд читателя полузабытые факты из прошлого. Кроме всего, Махмутов является меценатом, одним из примеров является подарок спортивной площадки детям села Стерлибашево.

Труды 
В 2005 году выпустил первый сборник «Любимая школа — мы дети твои». В нём он собрал фотографии, биографии учителей и одноклассников, воспоминания о родной школе выпускников.

Вторую книгу «Интердвижение в Башкортостане» написал о студенческих стройотрядах 80-х годов XX века. В книгу вошли интервью бывших стройотрядовцев, состоявшихся лидеров. Такие как, директор республиканского института нефтехимпереработки Эльшад Теляшев, Раиль Асадуллин и Валентин Павлов, ректоры педагогического и медицинского университетов, Милана Скоробогатова, уполномоченный по правам ребёнка в Башкортостане, Марат Газизов, заместитель руководителя регионального Агентства по печати и СМИ. Книга быстро завоевала популярность.

В 2012 году автор, в прошлом сам стройотрядовец, опросил ещё 100 бывших стройотрядовцев и издал следующую книгу «А стройотряды … шагают дальше». Теперь история стройотрядовского движения Башкортостана освещена наиболее полно, со всеми деталями и подробностями. А статьи, богато иллюстрированные фотографиями, позволяют увидеть историю стройотряда в лицах. Многие главы из этих двух книг вошли в энциклопедию «Башкирский комсомол».

В 2015 году в очередной книге «По следам легенд уфимского рок-н-ролла. Юрий Шевчук и „ДДТ“» изложены события 60-80 годов в Уфе, тогда образовалось много групп, которые вели полуподпольную жизнь. Именно в этот период образовалась целая музыкальная школа рок-н-ролла. И советский рок-музыкант Шевчук был одним из её представителей. В сборнике представлены воспоминания, интервью многих уфимских музыкантов, с которыми Шевчук общался и творил в те годы.

16 марта 2016 года во Дворце молодежи собрались члены республиканского клуба авторской песни «Белый ворон», здесь состоялось вручение первой республиканской премии «Струны души».

Награждение прошло в рамках презентации книги Наиля Махмутова «Петь только то, что жизнью накипело» о традициях авторской песни в Башкирии. «Составителем и идейным вдохновителем книги „Петь, только то что накипело“ является Наиль Махмутов, — говорит директор института нефтехимпереработки и руководитель клуба авторский песни Эльшад Теляшев, — на все это Наиль находит силы, время и деньги». В заключение вечера все гости и зрители получили подарок — книгу Наиля Махмутова «Петь только то, что в сердце накипело». Книги Наиля Махмутова имеются в библиотеке Юрия Шевчука и мэра города Уфа Ирека Ялалова

Во всех книгах царит объективное и доброе отношение к тому времени и тем событиям, которые произошли в недавнем прошлом. Наиль Мазитович не собирается останавливаться на достигнутом, в его планах издание книги о художниках Башкортостана.

Ссылки 

 Башкирский комсомол: энциклопедия / гл. ред. У. Г. Саитов. -Уфа: Башк. энцикл. 2016. −608 с. ил. ISBN 978-5-88185-291-7
 Гюзель Сахипова. Здесь поёт даже премьер-министр! Единая Россия-Башкортостан. 24.03.2016
 Уфимец Наиль Махмутов выпустил свою 11 книгу Единая Россия-Башкортостан. 17.03.2016
 Алексей Шушпанов. Повесть о песне. АиФ Башкортостан. № 11 2016
 О презентации книги Наиля Махмутова Портал бардов Урала.
 «Интердвижение в Башкортостане» — книга, ставшая событием Вести.ру

Награды 

 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (1988);
 почётный знак «За активную работу „Росхимпрофсоюзе“» (2003);
 Юбилейная медель Федерация независимых профсоюзов России «100 лет профсоюзам России» (2004);
 Почётная грамота Орджоникидзевского района города Уфы за активное участие в общественной жизни (2004);
 Почётная грамота города Уфа за активное участие в общественной жизни (2005);
 Почётная грамота Федерации профсоюзов Республики Башкортостан (2009);
 Почётная грамота Регионального отраслевого Объединения работодателей «Союз химиков Республики Башкортостан» за вклад в развитие химического комплекса Республики Башкортостан.
 Золотой знак ветерана ССО;
 Благодарственное письмо отдела образования Стерлибашевского района Республики Башкортостан (2015);
 Благодарственное письмо Молодёжной общероссийской организации «Российские студенческие отряды» (2016);
 Почётная грамота Министерства экономического развития Республики Башкортостан за высокий профессионализм в работе (2015).

Сборники 

 Любимая школа, мы дети твои… -Уфа: Лето, 2006. −174 с.: ил.
 20 лет спустя. -Уфа: Лето, 2006. −184 с.: ил.
 Интердвижение в Башкортостане. -Уфа: Лето, 2007. −376 с.: ил.
 Стерлибаш: история одной фамилии. -Уфа: Лето, 2010. −184 с.: ил.
 А стройотряды… шагают дальше. -Уфа: Лето, 2012. −312 с.: ил.
 По «следам» легенд уфимского рок-н-ролла. Юрий Шевчук и «ДДТ». -Уфа: Лето, 2017. −300 с.: ил. ISBN 978-5-87308-166-0

Примечания 

Краеведы Башкортостана